Oberflächenbehandlung steht für: 
 die Veränderung der Oberflächeneigenschaften eines Werkstoffs, siehe Oberflächentechnik 
 Maßnahme zur Instandsetzung von Straßen, siehe Oberflächenbehandlung (Straßenbau),
 Sanierungstechniken im Baurestaurieren, siehe Oberflächenbehandlung (Restaurierung)

	
Siehe auch: